Агге́ев — русская фамилия.

Известные носители 
 Аггеев, Константин Маркович (1868—?) — протоиерей Русской православной церкви, русский богослов, церковный деятель.
 Аггеев, Сергей Петрович (1898—1937) — журналист, Председатель Исполнительного комитета Ивановского областного Совета.

См. также